All Jacked Up — второй студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Гретхен Уилсон, изданный 27 сентября 2005 года на студии Epic Nashville
Диск дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 264 000 копий в первую неделю. На церемонии Грэмми 2006 года Уилсон второй год подряд получила 4 номинации на премию Грэмми, на этот раз в категориях Лучший кантри-альбом, Лучший женский кантри-вокал и Best Country Song (как соавтор вместе с Вики Макгихи и Джоном Ричем за песню «All Jacked Up»), Лучшее совместное кантри-исполнение с вокалом (за песню «Politically Uncorrect», записанную с участием Мерла Хаггарда).

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 All Jacked Up review  — USA Today

Альбомы Гретхен Уилсон
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Epic Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums